Helminthoglypta milleri är en snäckart som beskrevs av John Raymond Reeder 1986. Helminthoglypta milleri ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
milleri